Als Europameisterschaft 1965 oder EM 1965 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1965 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1965 in Spanien
 Basketball-Europameisterschaft 1965 in Moskau und Tiflis (UdSSR)
 Dreiband-Europameisterschaft 1965 in Wien (Österreich)
 Eishockey-Europameisterschaft 1965 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1965 in Tampere (Finnland)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1965 in Moskau (UdSSR)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1965 in Göteborg (Schweden)
 Faustball-Europameisterschaft 1965 in Linz (Österreich)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1965 in Sofia (Bulgarien)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1965 in Madrid (Spanien)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 1965 in Bukarest (Rumänien)
 Ruder-Europameisterschaften 1965 in Duisburg (Deutschland)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1965 in Hamburg (Deutschland)
 Turn-Europameisterschaften 1965 (Frauen) in Sofia (Bulgarien)
 Turn-Europameisterschaften 1965 (Männer) in Antwerpen (Belgien)

!Europameisterschaft
1965